

Települések

Bosznia-Hercegovina
Broćanac falu Neum községben a Hercegovac-Neretvai körzetben
Broćanac falu Posušje községben a Nyugat-Hercegovinai körzetben

Horvátország
Broćanac falu Rakovica községben Károlyváros megyében
Mali Broćanac egykori település Klissza községben, Split-Dalmácia megyében
Veliki Broćanac falu Klissza községben, Split-Dalmácia megyében

Montenegró
Broćanac Nikšićki falu Nikšić községben
Broćanac Viluški falu Nikšić községben